Mužská čtyřhra Rothesay Open Nottingham 2022 probíhala v první polovině června 2022. Do deblové soutěže nottinghamského tenisového challengeru hraného na trávě nastoupilo šestnáct dvojic. 

Vítězi se stali třetí nasazení Britové Jonny O'Mara s Kenem Skupskim, kteří ve finále zdolali krajany Juliana Cashe s Henrym Pattenem. Po dvousetovém průběhu 3–6 a 6–2 rozhodl až dlouhý supertiebreak poměrem míčů [16–14]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 125 bodů. Získali třetí společnou trofej včetně triumfu na Sofia Open 2021, jenž vybojovali v rámci okruhu ATP Tour. Skupski na challengerech vyhrál třicátý třetí deblový titul a pro O'Maru to bylo osmé takové turnajové vítězství. Skupski tak získal čtvrtou nottinghamskou trofej, jíž obhájil triumf z předchozího ročníku. V něm startoval s Mattem Reidem, který do turnaje nezasáhl.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Rothesay Open Nottingham 2022